Christgau ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Georg Christgau (1697–1776), Lehrer an der Schule zum Grauen Kloster in Berlin
 Robert Christgau (* 1942), US-amerikanischer Musikkritiker
 Victor Christgau (1894–1991), US-amerikanischer Politiker